Jack O'Neill je lahko:
 Jack O'Neill - izmišljena oseba v Zvezdnih vratih
 Jack O'Neill - glasbenik, član zasedbe Jackopierce
 Jack O'Neill - košarkar